Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1979 je deseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 24. in 25. februarja 1979 v dvorani Ferry-Dusika-Hallenstadion na Dunaju, Avstrija. Tekmovali so v 19-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1979
1979 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport na Dunaju